Frédy Bobillier, né le  à Fleurier, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il a évolué au poste de défenseur dans le championnat de Suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Frédy Bobillier évolue d’abord  au Lausanne HC en 1985 en LNB. Il quitte ensuite Lausanne, relégué en première ligue  pour le HC Genève-Servette avant de retourner à Lausanne une saison plus tard.

Il commence sa carrière en LNA avec l’EV Zoug puis rejoint en cours de saison Fribourg-Gottéron. Avec Fribourg, il participe à trois finales de championnat mais n’obtient pas le titre. Il participe encore à une quatrième finale pour le titre avec la HC Ambri-Piotta encore une fois sans succès.

Il obtient par contre trois titres internationaux avec le club tessinois. Frédy Bobillier retourne ensuite en Suisse Romande, retrouve Genève-Servette et le Lausanne HC qui a finalement retrouvé la LNA. Après une saison sans jouer en 2003-2004, il signe au HC La Chaux-de-Fonds au début de la saison 2004-2005. Au printemps 2005, il retrouve Fribourg-Gottéron et contribue à son maintien au terme d’une série contre la relégation face au futur relégué, le Lausanne HC.

Palmarès 
 Coupe continentale
 Vainqueur (2) : 1999, 2000 avec le HC Ambri-Piotta
 Supercoupe d'Europe
 Vainqueur (1) : 1999 avec le HC Ambri-Piotta

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || Lausanne HC || LNB || 31 || 2 || 2 || 4 || 18 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || HC Genève-Servette || LNB || 36 || 8 || 5 || 13 || 49 || 10 || 1 || 4 || 5 || 17
|-
| 1989-1990 || Lausanne HC || LNB || 36 || 17 || 16 || 33 || 72 || 10 || 1 || 4 || 5 || 17
|-
| rowspan = 2 |  1990-1991 || EV Zoug || LNA || 24 || 1 || 3 || 4 || 14 || || || || ||
|-
|  HC Fribourg-Gottéron || LNA || 12 || 1 || 3 || 4 || 14 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1991-1992 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 34 || 5 || 3 || 8 || 35 || 14 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 1992-1993 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 32 || 7 || 10 || 17 || 45 || 11 || 0 || 4 || 4 || 12
|-
| 1993-1994 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 36 || 5 || 9 || 14 || 52 || 11 || 5 || 3 || 8 || 14
|-
| 1994-1995 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 35 || 6 || 13 || 19 || 54 || 8 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 1995-1996 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 36 || 5 || 13 || 18 || 30 || 4 || 1 || 1 || 2 || 16
|-
| 1996-1997 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 46 || 7 || 20 || 27 || 64 || 3 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 1997-1998 || HC Ambri-Piotta || LNA || 24 || 1 || 2 || 3 || 12 || 12 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
| 1998-1999 || HC Ambri-Piotta || LNA || 41 || 3 || 11 || 14 || 26 || 15 || 0 || 2 || 2 || 14
|-
| 1999-2000 || HC Ambri-Piotta || LNA || 38 || 6 || 8 || 14 || 26 || 9 || 1 || 5 || 6 || 10
|-
| 2000-2001 || HC Ambri-Piotta || LNA || 32 || 7 || 5 || 12 || 20 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| rowspan = 2 |  2001-2002 || HC Genève-Servette || LNB || 9 || 1 || 10 || 11 || 16 || || || || ||
|-
|  Lausanne HC || LNA || 15 || 5 || 1 || 6 || 10 || 5 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2002-2003 || Lausanne HC || LNA || 44 || 8 || 14 || 22 || 22 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || colspan = 2 |pas de match joué  || || || || || || || || || || 
|-
| rowspan = 2 | 2004-2005 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 25 || 3 || 10 || 13 || 34 || || || || ||
|-
| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 1 || 3 || 4 || 12
|-
| 2005-2006 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 42 || 6 || 21 || 27 || 72 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || HC Villars || Deuxième ligue || 20 || 9 || 16 || 25 || 36 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || HC Villars || Première ligue || 22 || 3 || 8 || 11 || 96 || || || || ||
|-

| 449 || 67 || 115 || 182 || 424  || 116 || 16 || 31 || 47 || 114

| 179 || 37 || 64 || 101 || 261  || 20 || 2 || 8 || 10 || 34

Notes et références 

Naissance en avril 1968
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Villars
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Sportif neuchâtelois
Naissance à Fleurier